Endocoryneum är ett släkte av svampar. Endocoryneum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Endocoryneum